Пётр Петрович Яцы́но (1906—1964) — советский скульптор. Лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951).

Биография 
Родился в Могилёве, Российской империи (ныне Белоруссия). Жил и работал в Курске, а в последние годы своей жизни — в Москве, на улице Беговая, рядом с ипподромом. По национальности — из смешанной польско-немецкой семьи. Предки польских кровей по отцу жили в Могилёве, а немецкие по матери происходили из Львова.

По отцу, предположительно, имеет отношение к знатному польскому роду Jacyna. Эта фамилия получила официальный статус шляхетной в XVI веке, её представители относились к восточной шляхте и жили как раз на территории Волыни и нынешней Белоруссии. Герб Яцына внесён в часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 134.

Яцыно П. П. потомственный скульптор. Его отец — могилёвский скульптор Пётр Григорьевич Яцыно. Он автор памятной часовни на месте боя под Салтановкой в Отечественную 1812-го года, которую построили в 1912 году к 100-летию битвы между русским корпусом Раевского и французским войском под командованием Даву. Сохранилось также несколько его работ в виде надгробных памятников на старинном Машековском кладбище в г. Могилёве.

Пётр Яцыно с 9 лет помогал отцу в работе. В 1926 году в Могилёве он окончил музыкальную школу и после работал пианистом в Могилёвском театре. В начала 1930-х переехал учиться и работал в Москве. Перед войной в начале 1930-х отец и сын вместе создали памятник Ленину в Могилёве на Театральной площади (его уничтожили гитлеровцы).

Участник Великой Отечественной войны. В августе 1941 года добровольцем из Москвы отправился на фронт. За проявленный героизм при обороне Москвы в 1941 году был представлен к ордену Красного Знамени, но награждён медалью «За боевые заслуги». Отличился в боях октября-ноября 1941 года под Брянском. Воевал командиром 1-го миномёта 1018 стрелкового полка 269 стрелковой дивизии.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Семья 
 Сестра — Станислава Петровна Пшеничникова (Яцыно) (24.X.1916, Львов — 16.XI.1992, Москва, похоронена на Домодедовском кладбище)
 Сестра — Каролина Петровна Костян (Яцыно) (13.VI.1921, Могилёв — 15.VI.1972, Москва)
 Сестра — Ирина Петровна Журавская (Яцыно) (Могилёв — Шклов)
 Сестра — Ядвига Петровна (род. 04.VI.1909 — Могилёв, ум. 1.V.1967 — Москва, похоронена на Химкинском кладбище)
 Сестра — Александра Петровна Сервирок (Яцыно)
 Сестра — Гелена Петровна Яцыно
 Сестра — Евгения Петровна Яцыно
 Сестра — Мария Петровна Яцыно (род. 15.II.1901 — Киев, ум. 1968?)
 Сестра — Зося (Софья) Петровна Первитина (Яцыно) (род. 9.X.1912 — ум. 23.III.1980 — Житомир)
 Сестра — Юлия Петровна Жукова (Яцыно)
 Брат — Павел Петрович Яцыно (умер в детстве)

Творчество 

См. категорию Скульптуры Петра Яцыно.
Автор одного из первых памятников В. И. Ленину, им выполнены также:
 памятник В. И. Ленину на Красной площади Курска (1933) разрушен немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году
 скульптура «В. И. Ленин» (1936) в 1939 году установлен перед главным павильоном ВСХВ в Москве. Второй памятник Ленину в Москве до 1981 года находился на центральном перроне Ленинградского вокзала, затем перенесён на территорию сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.
В 1950-х годах — скульптуры на центральных площадях Казани, Кронштадта, Ялты, Ижевска, Грозного (скульптура разрушена и демонтирована), Иркутска, Липецка, Городка (Витебская обл.) и других городов СССР''.
Памятник в Кронштадте в 2000 году был перенесён в сквер Юного Ленинца у здания городской администрации.

Скульптура «И. В. Сталин с Гелей Маркизовой» (1934). Некоторые работы находятся в запасниках Третьяковской галереи в Москве.

Надгробный памятник академику Н. Е. Кочину (1900—1944) на Новодевичьем кладбище в Москве.

Был участником областных выставок. Участвовал во Всесоюзном конкурсе проектов мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за участие в создании горельефа «Клянёмся тебе, товарищ Ленин!»
 Сталинская премия второй степени (1951) — за создание скульптуры «В. И. Ленин».

Именем П. П. Яцыно названа улица в Могилеве, на доме № 3 — мемориальная доска.

Литература 
Яцына Пётр Пятровіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т., Т. 5. Скамарохі — Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш.. — Мн.: БелСЭ ім. П. Броўкі, 1987. — Т. 5. — С. 705. — 703 с. — 10 000 экз.

Примечания

Ссылки 

Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Члены КПСС
Миномётчики Великой Отечественной войны 
Персоналии:Курск
Похороненные на Ваганьковском кладбище